Strømtangen fyr kan henvise til flere steder:

 Strømtangen fyr (Fredrikstad) - Fredrikstad kommune i Østfold fylke i Norge.
 Strømtangen fyr (Kragerø) - Kragerø kommune i Telemark fylke.